

Persone
Antonio Blanco  – ex calciatore argentino
Antonio Blanco  – calciatore spagnolo (n. 2000)